Магдалена () — населённый пункт в Мексике, входит в штат Халиско. Население 18 924 человека.

Ссылки 
 

Города Халиско